Натуральне число 1747
 1747 рік до нашої ери
 1747 рік нашої ери